Аарон Лустіг (;  17 вересня 1956, Рочестер, Нью-Йорк, США) — американський актор.

Біографія 
Аарон Лустіг народився 17 вересня 1956 року в місті Рочестер штат Нью-Йорк, США. Навчався в коледжі міста Ітака (), де він здобув ступінь бакалавра. Навчався на факультеті в Інституті Лі Страсберга ().

Аарон Лустіг працює на телебаченні, знімається переважно у серіалах. У 1997 році був номінований на премію «Еммі» як найкращий актор другого плану в телесеріалі «Молоді та зухвалі» за роль доктора Тіма Ріда.

Аарон Лустіг має двох дітей: Сем і Еббі.

Фільмографія

Посилання 
 
 

Уродженці Рочестера (Нью-Йорк)
Кіноактори США
Телеактори США